Гонка преследования на 10 километров среди женщин в биатлоне на зимних Олимпийских играх 2014 года прошла 11 февраля. На старт вышли 57 спортсменок из 23 стран. Местом проведения гонки стал лыжно-биатлонный комплекс Лаура. Соревнования начались в 19:00 по местному времени (UTC+4). Впервые Олимпийской чемпионкой стала белоруска Дарья Домрачева. Словения впервые выиграла бронзовую медаль.

Медалисты

Соревнование

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте Зимних Олимпийских игр